Prüfdruck bezeichnet

 im Druckwesen die Herstellung eines Probedrucks zur Kontrolle, siehe Proof (Druck)
 eine Festigkeitsprüfung an einem druckbeanspruchten Bauteil, siehe Prüfdruck (Gaswesen)